Alexandre Iaroslavitch Nevski est un prince de Novgorod, Grand-prince de Vladimir et de  Kiev au , héros national russe et saint de l'Église orthodoxe russe, célèbre pour avoir battu les Suédois à la bataille de la Néva (d’où son surnom).

Personnalités 
Le nom Alexandre Nevski (en alphabet cyrillique : ) fut porté par :
  (1858- après 1920), major-général russe, Campagne de Chine (1900-1901), Guerre russo-japonaise (1904-1905), Première Guerre mondiale ;
 , (né Kiouritsyn ()), 1971-), culturiste, acteur et producteur russe ;
 Aleksandr Nevskiy (né en 1958), athlète soviétique puis ukrainien ;
  (1818-1895), écrivain russe ;
  (1896-1939), journaliste soviétique.

Œuvres 

 Alexandre Nevski, film réalisé par Sergueï Eisenstein (1938) ;
 Alexandre. La bataille de la Néva, film réalisé par Igor Kalenov (2008) ;
 Alexandre Nevski, cantate composée par Sergueï Prokofiev à partir de la musique écrite pour le film d'Eisenstein.

Bâtiments 
 
 Monastère Saint-Alexandre-Nevski, à Saint-Pétersbourg
 Église orthodoxe Alexandre Nevski, de Stāmeriena (1902) dans le district de Gulbene en Lettonie

Toponymes 

 Pont Alexandre-Nevski, un pont de Saint-Pétersbourg ;
 Place Alexandre-Nevski, une place à Saint-Pétersbourg ;
 Plochtchad Alexandra Nevskogo 1 (en français, place Alexandre-Nevski 1), une station du métro de Saint-Pétersbourg ;
 Plochtchad Alexandra Nevskogo 2 (en français, place Alexandre-Nevski 2), une station du métro de Saint-Pétersbourg.

Navires 

 Saint-Alexandre Nevski (1743-1763), voilier de ligne, un trois mâts appartenant à la flotte de la Baltique qui prit part à la Guerre de Sept Ans et au siège de Kolberg
 Alexandre Nevski, navire de ligne, un trois-mâts appartenant à la flotte de la Baltique, il prit part à la guerre russo-suédoise de 1788-1790, les guerres russo-françaises de 1792-1797, 1798-1800
 Alexandre Nevski, navire à trois ponts de troisième rang de la flotte impériale russe lancé en 1824. Il a notamment participé à la bataille de Navarin en 1827 et a capturé à cette occasion une frégate turque
 Alexandre Nevski, frégate qui a transporté le corps du tsarévitch Nicolas Alexandrovitch de Russie de Nice à Saint-Pétersbourg
 Alexandre Nevski (1917-197?), brise-glace russe, renommé par la suite Lénine, qui prit part à l'expédition polaire d'Otto Sverdrup, au cours de la Seconde Guerre mondiale et qui fut utilisé comme navire de protection des convois naviguant en Arctique
 Alexandre Nevski (1948-1989), croiseur léger soviétique
 Alexandre Nevski, (depuis 1957), ce bateau de croisière à la faculté de naviguer sur les lacs de barrages, les grands lacs de la Volga, son port d'attache est Volgograd
 Alexandre Nevski un sous-marin nucléaire lanceur d'engins russe de classe Boreï

Autres 

 Sikorsky Alexandre Nevsky, un avion militaire russe de la Première Guerre mondiale
 Ordre d'Alexandre Nevski, une récompense soviétique octroyée aux officiers de l'armée entre 1942 et 1945
 Ordre de Saint-Alexandre Nevski, un ordre honorifique créé sous le règne de l'impératrice Catherine  de Russie
 Ordre Alexandre Nevski, un ordre conservé par la fédération de Russie. Par le décret portant le numéro n° 2424-1 et signé le , la fédération de Russie conserve l'Ordre d'Alexandre Nevski soviétique dans son système actuel de récompenses civiles et militaires (la faucille et le marteau ne figurent plus sur la partie inférieure de l'insigne en forme d'étoile)
 Alexandre Nevski, un  train reliant Saint-Pétersbourg à Moscou
 Alexandre Nevski, un rallye automobile russe
 Alexandre Nevski, un grand prix historique et littéraire créé en 2004